Bloomington est le nom de plusieurs villes des États-Unis :
 Bloomington, en Californie ;
 Bloomington, dans l'Idaho ;
 Bloomington, dans l'Illinois ;
 Bloomington, dans l'Indiana ;
Bloomington, dans le Maryland ;
 Bloomington, dans le Minnesota ;
 Bloomington, dans le Texas.

Autres 
 Bloomington est un film de Fernanda Cardoso sorti en 2010.

Homonymie de toponyme